Klüpfel ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Christoph Klüpfel (1712–1799), deutscher Beamter in Gotha, Hauslehrer des Erbprinzen Friedrich Ludwig von Sachsen-Gotha-Altenburg
 Engelbert Klüpfel OESA (* 1733 als Johann Andreas Klüpfel; † 1811), katholischer Theologe
 Heinrich Immanuel Klüpfel (1758–1823), Jurist und Politiker
 Karl Klüpfel (1878–1962), deutscher Konteradmiral
 Karl August Klüpfel (1810–1894), deutscher Historiker
 Ludwig Klüpfel (1843–1915), deutscher Sozialpolitiker
 Paulus Klüpfel (1876–1918), römisch-katholischer Priester, Gründer des Freiland-Freigeld-Bundes
 Volker Klüpfel (* 1971), deutscher Krimiautor
 Walter Klüpfel (1888–1964), deutscher Geologe
 Wolfgang Klüpfel (1925–2008), deutscher Manager; von 1970 bis 1986 Präsident des Badischen Sparkassen- und Giroverbandes

Siehe auch:
 Knüpfel (Klipfel, Klüpfel oder Klöpfel), hammerähnliches Werkzeug aus Holz für Holz- und Steinbildhauer, Steinmetzen oder Natursteinmechaniker